TURP ist eine Abkürzung und steht für: 

 die Taekwondo Union Rheinland-Pfalz, siehe Deutsche Taekwondo Union#Landesverbände
 die Transurethrale Resektion der Prostata, ein Verfahren zur Entfernung von Prostatagewebe mittels eines Operationsendoskopes, siehe Transurethrale Resektion#Transurethrale Resektion der Prostata

Turp ist der Familienname von:

 Viktor Turp (1905–1989), estnischer Maler

TURP